Das Quadeinzel (Rollstuhl) der US Open 2011 war ein Rollstuhltenniswettbewerb in New York City.

Titelverteidiger war David Wagner.

Ergebnisse 

 Finale

 Gruppenspiele

Weblinks 
 Turnierplan auf der ITF-Homepage

Quadeinzel
2011